Miss Griechenland ist ein jährlicher nationaler Schönheitswettbewerb für unverheiratete Frauen in Griechenland. Der heutige Wettbewerb findet seit 1952 unter dem Namen Star Hellas (Σταρ Ελλάς) statt.

Es gab aber bereits vor dem Zweiten Weltkrieg Schönheitskonkurrenzen, die jedoch nur lückenhaft überliefert sind: Die Siegerin von 1930, Aliki Diplarakou, wurde im selben Jahr unter dem Namen Alice Diplarakou Miss Europe. Vor und nach ihr nahmen an diesem Wettbewerb vier weitere griechische Kandidatinnen teil.

Die Siegerin von Star Hellas nimmt jeweils an der Wahl zur Miss Universe teil, während die auf derselben Veranstaltung seit 1990 gewählte Miss Hellas ihr Land auf der Miss World vertritt.

Siegerinnen

Siegerinnen vor dem Zweiten Weltkrieg

Star Hellas – Σταρ Ελλάς

Miss Hellas – Μις Ελλάς

Weblinks 

 Star Hellas Website (neu)
 Offizielle Website Star Hellas (griechisch/englisch)
 Griechische Schönheitsköniginnen

Griechenland, Miss
Kultur (Griechenland)
Erstverleihung 1929